El Ministerio de Educación, Política Social y Deporte de la IX Legislatura de España (Zapatero, 2008-2011) fue un departamento ministerial con competencias en educación, asuntos sociales y deporte. Fue suprimido en la reestructuración de los departamentos ministeriales de abril de 2009.

Funciones 
El Ministerio de Educación, Política Social y Deporte de la IX Legislatura era el departamento de la Administración General del Estado encargado de la propuesta y ejecución de la política del Gobierno en materia educativa, de formación profesional y de deporte, así como de la dirección de las políticas de cohesión e inclusión social, de familias, de protección del menor y de atención a las personas dependientes o con discapacidad.

Titulares 
La titular del Ministerio de Educación, Política Social y Deporte de la IX Legislatura fue Mercedes Cabrera Calvo-Sotelo (12 de abril de 2008–7 de abril de 2009).

Estructura 
El Ministerio de Educación, Política Social y Deporte de la IX Legislatura se estructuraba en los siguientes órganos superiores:
 La Secretaría de Estado de Educación y Formación.
 La Secretaría de Estado de Política Social, Familias y Atención a la Dependencia y a la Discapacidad.
 La Subsecretaría de Educación, Política Social y Deporte.

Se adscribían al Ministerio:
 El Consejo Superior de Deportes, organismo autónomo cuyo presidente tenía rango de Secretario de Estado.
 El Instituto de Mayores y Servicios Sociales (IMSERSO), entidad gestora de la Seguridad Social adscrita al Ministerio a través de la Secretaría de Estado de Política Social, Familias y Atención a la Dependencia y a la Discapacidad.
 El Real Patronato sobre Discapacidad, organismo autónomo adscrito al Ministerio a través de la ministra, que era su presidente.
 La Agencia Estatal Antidopaje, organismo público adscrito al Ministerio a través del Consejo Superior de Deportes.

Como órgano de asistencia inmediata a la ministra existía un Gabinete con nivel orgánico de dirección general.

Como órgano de participación y asesoramiento del Ministerio se encontraba el Consejo Escolar del Estado, que se relacionaba con el Ministerio a través de la Secretaría de Estado de Educación y Formación.

Como órganos consultivos del Estado se encontraban:
 Adscritos al Ministerio a través de la Secretaría de Estado de Educación y Formación:
 El Consejo Superior de Enseñanzas Artísticas.
 El Observatorio Estatal de Convivencia Escolar.
 Adscritos al Ministerio a través de la Secretaría de Estado de Política Social, Familias y Atención a la Dependencia y a la Discapacidad:
 El Consejo Estatal de Personas Mayores.
 El Consejo Nacional de la Discapacidad.
 El Consejo Estatal de Organizaciones No Gubernamentales de Acción Social

Se relacionaba administrativamente con el Ministerio el Instituto de España y las Reales Academias integradas en este.

Correspondía a la ministra la presidencia de los siguientes órganos colegiados:
 El Consejo Superior de Enseñanzas Artísticas.
 El Observatorio Estatal de la Convivencia Escolar.
 El Consejo General de la Formación Profesional.
 El Consejo Territorial del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia.
 El Consejo del Real Patronato sobre Discapacidad.
 El Consejo de Protección de la Cruz Roja Española.
 El Consejo del Protectorado del Estado sobre la Organización Nacional de Ciegos Españoles.
 El Consejo Estatal de las Personas Mayores.
 El Consejo Nacional de la Discapacidad.
 El Consejo Estatal de Organizaciones No Gubernamentales de Acción Social.
 El Consejo General del IMSERSO.
 Las conferencias sectoriales de consejeros de comunidades autónomas en las materias de competencia del Ministerio.

Historia 

Durante la IX Legislatura, correspondía al Ministerio de Educación, Política Social y Deporte el ejercicio de una parte de las competencias que, hasta 2008, les estaban atribuidas al Ministerio de Educación y Ciencia (materia educativa, formación profesional y deporte) y al Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales (cohesión e inclusión social, familias, protección del menor y atención a las personas dependientes o con discapacidad) de la VIII Legislatura.

Referencias 
El contenido de este artículo incorpora material publicado en el Boletín Oficial del Estado, que se encuentra en el dominio público de conformidad a lo dispuesto en el artículo 13 de la Ley de Propiedad Intelectual española.

Educación, Política Social y Deporte
Ministerios de España desaparecidos